Bartram se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edwin Bunting Bartram
 John Bartram
 William Bartram